Cyclocirra thompsonii är en ringmaskart som beskrevs av Müller 1841. Cyclocirra thompsonii ingår i släktet Cyclocirra, ordningen Myzostomida, klassen havsborstmaskar, fylumet ringmaskar och riket djur. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
thompsonii